Brain – miejscowość i gmina we Francji
 Brain – wirus komputerowy
 Brain – singel zespołu Rita Pax
 Brain – rzeka w Essex
 Brain – południowokoreański serial telewizyjny z 2011